

Localidades

Ham (Limburgo)

Ham Lake

 Ham (Somme)
 Le Ham (Mancha)
 Le Ham (Mayenne)

Outros
Handbook of Australian Meat
Ham (chimpanzé)

Desambiguações de topônimos